Kaukola peut designer:

 Kaukola, ancienne municipalité de Carélie finlandaise
 Kaukola municipalité du raïon de Käkisalmi
 Kaukola, quartier de Kotka
 Kaukola, village à Laitila
 Kaukola, quartier de Mikkeli
 Kaukola, village à Sastamala
 Kaukola, village à Salo
 Kaukola, village à Salo
 Kaukola, village du raïon de Vsevolojsk